GVP steht für:
 Gasversorgung Pforzheim Land
 Generalverkehrsplan
 Generalvikariatsprotokolle, Protokollbücher der Generalvikariate Köln und Lüttich  
 Gentechnisch veränderte Pflanze
 Gesamtdeutsche Volkspartei
 Geschäftsverteilungsplan
 Gesundheitliche Versorgungsplanung für die Letzte Lebensphase gemäß § 132g SGB V
 Global Volcanism Program des National Museum of Natural History
 Great Valley Products als Hardwarehersteller
 Großhandelsverkaufspreis in der DDR
 Videoformat der Firma Google
 Großverbundplatte als Bauform im Gleisbau von Straßenbahnen
 Gute Pharmakovigilanz-Praxis nach Definition der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA)
 Gute Veterinärmedizinische Praxis
 maltesisches Kfz-Kennzeichen für Fahrzeuge der Polizei

gvp steht für:
 Gavião (Sprache) (ISO-639-3-Code), brasilianische Sprache aus der Familie der indigenen Ge-Sprachen

Abkürzung